Сејлсвил има више значења:
 Сејлсвил (Арканзас)
 Сејлсвил (Охајо)